Баллинакилл (Лиишь) — деревня в Республике Ирландия, графство Лиишь;
 Баллинакилл (Голуэй) — деревня в Республике Ирландия, графство Голуэй